Виґльондаче () — село в Польщі, у гміні Сокольники Верушовського повіту Лодзинського воєводства.

Примітки 

Села Верушовського повіту